Příjmení Piller nese více různých osobností:

 Eddie Piller (* ???) – britský DJ a podnikatel v hudebním vydavatelství
 František Piller (1740–1820) – český římskokatolický duchovní
 Jan Piller (1922–1995) – český a československý politik
 Michael Piller (1948–2005) – americký televizní scenárista a producent
 Pietro Piller Cottrer (* 1974) – italský běžec na lyžích